Kostel svatého Františka může být zasvěcen:
 svatému Františku z Assisi (též sv. František Serafinský) – kostel svatého Františka z Assisi
 svatému Františku Xaverskému – kostel svatého Františka Xaverského
 svatému Františku Saleskému – kostel svatého Františka Saleského
 svatému Františku z Pauly – kostel svatého Františka z Pauly

Související články 

 Svatý František